Николай Щепкин:
 Щепкин, Николай Михайлович (1820—1886) — русский издатель, педагог и общественный деятель.
 Щепкин, Николай Николаевич (1854—1919) — российский политический деятель, член Государственной думы III и IV созывов.
 Щепкин, Николай Павлович (1825—1911) — русский общественный и государственный деятель.